Dialeurodes är ett släkte av insekter som beskrevs av Cockerell 1902. Dialeurodes ingår i familjen mjöllöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mjöllöss
Dialeurodes